Торре-дель-Бурго ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 4,91 км². Население — 195 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Гвадалахары